Stowell ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Stowell (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Belinda Stowell (* 1971), australische Seglerin
 Jerome Stowell (1913–1973), US-amerikanischer Klarinettist und Musikpädagoge
 John Stowell, US-amerikanischer Jazzgitarrist, Komponist, Autor und Musikpädagoge
 Tina Stowell, Baroness Stowell of Beeston (* 1967), britische Politikerin
 William Averill Stowell (1882–1950), US-amerikanischer Romanist und Autor
 William Henry Harrison Stowell (1840–1922), US-amerikanischer Politiker

Stowell ist der Name mehrerer Orte:

 Stowell (Gloucestershire), Vereinigtes Königreich
 Stowell (Texas), Vereinigte Staaten